Ibrahima Diaw  ist der Name folgender Personen:

* Ibrahima Diaw (Handballspieler) (* 1979), französisch-senegalesischer Handballspieler
 Ibrahima Diaw (Tischtennisspieler) (* 1992), senegalesischer Tischtennisspieler